Truman peut faire référence à :

Patronymes 

 Harry S. Truman (1884-1972), trente-troisième président des États-Unis, en fonction de 1945 à 1953 ;
 Bess Truman (1885-1982), épouse de ce dernier ;
 Margaret Truman (1924-2008), écrivain, sa fille ;
 Humphrey Truman (1935-), joueur de tennis et de squash anglais.
 Ralph Truman (1900-1977), acteur anglais.

Prénom 
 Truman Capote (1924-1984), écrivain américain.

Œuvres 
 Truman, téléfilm américain de Frank Pierson sorti en 1995 ;
 The Truman Show, film américain de Peter Weir sorti en 1998 ;
 Truman Capote, film américain de Bennett Miller sorti en 2005 ;
 Truman, film argentin de Cesc Gay sorti en 2015.

Autres 
 Doctrine Truman, politique d'endiguement de l'expansion du bloc communiste par les États-Unis établie sous la présidence d'Harry S. Truman ;
 , porte-avions de l'US Navy ;
 Truman, municipalité du Minnesota aux États-Unis.

Homonymie de prénom
Homonymie de titre